KSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cassala (Sudan)
 Kenyan Sign Language – lingua dei segni keniota